Masopust je karnevalové a hodovací období v roce. 

Může se také jednat o:

kultura
 Massopust – mravoučná kniha Vavřince Leandra Rvačovského (1580)
 Masopust (Durych) – historický román Jaroslava Durycha vydaný roku 1938
 Masopust (album) – album Nerezu z roku 1986

příjmení osob
 viz Masopust (příjmení)